Добры́ня — воевода Владимира Святославича, брат матери его Малуши, по некоторым указаниям, сын Малка Любечанина. Считается возможным прототипом богатыря Добрыни Никитича.

Биография 
Место рождения неизвестно. Возможно, что родина Малковичей находилась на Волыни и к владениям Мала принадлежала группа из нескольких сёл, расположенных в 22 км юго-западнее Владимира-Волынского, — Низкиничи, Будятичи и Калусов (ныне Гряды). Знакомое Длугошу название села Нискиничи (от Малый/Ниский) побудило его назвать древлянского князя Мала Нискиней. С этим населённым пунктом связывают и былинное отчество брата Малуши, известного как Добрыня Никитич (Низкинич). Соседнее село Будятичи связывается с Будятиной весью, куда (во владения Малка, на родину) Ольга отправила мать Владимира Святославича Малушу. От названия соседнего владения — села Калусова — Мал получил известное С. Герберштейну и М. Стрийковскому прозвище Káluſczá Malec (Калюсча Малец), искажённое (через схожее написание ſ (s-длинного) и f) в Kálufczá. Имя Добрыни, известного также как Резанович, связывается с известным волынским родом Резановичей, которым в XV в. принадлежало село Будятичи (Будятина весь).

Когда в 970 году великий князь киевский Святослав Игоревич разделил Русь между двумя старшими сыновьями, новгородские послы, по указанию Добрыни, выпросили к себе Владимира, который и поехал в Новгород с дядей своим.

Отправляясь в 978 году из Новгорода в Киев с намерением вырвать власть из рук старшего брата, Владимир руководим был Добрыней, который хотел отнять у Ярополка и невесту последнего, Рогнеду, дочь полоцкого владетеля — варяга Рогволода, чтобы выдать её за Владимира. Ответ Рогнеды: «Не хочу я за робичича», сильно оскорбил Добрыню, сестру которого назвали рабыней, и после победы, одержанной над Рогволодом, он, по замечанию летописи, приказал племяннику «быть с ней (Рогнедой) перед отцом её и матерью». То есть по призыву Добрыни Владимир изнасиловал Рогнеду на глазах её родителей, после чего убил её отца и двух братьев. Когда в 980 году после гибели Ярополка Святославича его младший брат Владимир стал великим князем киевским, то он принудительно взял в жёны Рогнеду.

Сделавшись единственным властителем Руси, Владимир поставил посадником в Новгороде Добрыню, который, по примеру племянника, поставил там в Перыни у берега Волхова, истукан Перуна. Отсюда, в 985 году, он ходил вместе с Владимиром войной на богатую Волжскую Булгарию. Мир с булгарами заключён был по совету Добрыни, который говорил, что такой богатый народ, носящий сапоги, не будет платить дань, и советовал поискать лучше лапотников.

Участие Добрыни в крещении Новгорода некоторыми исследователями признаётся достоверным, но известия летописей неопределённы и сбивчивы, а подробности эпизода, передаваемые Василием Татищевым со слов так называемой Иоакимовской летописи, основаны, предположительно, на старинной новгородской поговорке: «Путята крести мечом, а Добрыня огнём». Согласно этим известиям, жрец Богомил по прозвищу Соловей возмущал своих сограждан-новгородцев против новой, христианской веры и был побеждён посадником Воробьём Стояновичем.

В аристократическом районе Новгорода в течение многих веков существовала Добрынина улица. У Добрыни был сын Коснятин (Константин), который спустя некоторое время стал новгородским посадником и воеводой.

Семья и потомки 
По Д. Прозоровскому и Шахматову (сведения о своих предках дали авторам Начального свода Вышата и Ян Вышатич)
 Малк Любечанин
 Малуша
 Добрыня
 Константин Добрынич
 Остромир + Феофана
 Вышата
 Путята Вышатич
 Ян Вышатич + Мария
  преп. Варлаам

Образ в кино 
 «Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой», (Россия, 2004), режиссёр Булат Мансуров. В роли Добрыни — Леонид Куравлёв
 «Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко» (Россия, 2004), режиссёр Булат Мансуров. В роли Добрыни — Леонид Куравлёв
 «Князь Владимир» (мультфильм, 2006) — роль Добрыни озвучивает Дмитрий Назаров.

Примечания

Литература 
 Полное собрание русских летописей I, 29, 34, 36, 62, 131; II, 246, 250, 263; IV, 175; V, 2, 108, 112, 114, 132; VII, 28, 289, 294, 296, 326, IX под 990 г.;
 продолж. Нестора 185;
 Троицк. лет.
 
 
 Соловьёв С. М. История России с древнейших времен. Издательство: С.-Петербург. Издание Высочайше утверждённого Товарищества «Общественная польза», 1896
 Янин В. Л. Новгородские посадники. Издательство МГУ, 1962
 Янин В. Л. День десятого века // Знание — сила. 1983. № 3
 Янин В. Л. Как и когда крестили новгородцев // Наука и религия. 1983. № 11
 Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода. Издательство: М.: Языки славянских культур, 2008 — ISBN 978-5-9551-0256-6
  Кузьмин А. Г. Падение Перуна. Становление христианства на Руси. Издательство: М.: Молодая гвардия, 1988 — ISBN 5-235-00053-6
 Рапов О. М. Русская церковь в IX — первой трети XII в. Принятие христианства. М. Русская панорама 1998 — ISBN 5-93165-004-0
 Рапов О. М. О времени крещения населения Новгорода Великого: Вестник МГУ. История. 1988. № 3
 Фроянов И. Я. Мятежный Новгород. Очерки истории государственности, социальной и политической борьбы конца IX — начала XIII века. Издательство: С.-Петербургского университета, 1992 — ISBN 5-288-00919-8
 Фроянов И. Я. Загадка крещения Руси. Издательство: М.: Алгоритм, 2007 — ISBN 978-5-9265-0409-2
 Фроянов И. Я. Древняя Русь IX—XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть. Издательство: М.: Русский издательский центр, 2012 — ISBN 978-5-4249-0005-1
 Диба Юрій. Батьківщина святого Володимира. Волинська земля у подіях Х століття. — Львів: Колір ПРО, 2014. — 484с.: іл. — (Серія «Невідома давня Україна — 1»)

Ссылки 
 Добрыня. Большая биографическая энциклопедия, 2009
 Добрыня. Большой энциклопедический словарь
 Добрыня
 Анатолий Членов. По следам Добрыни

Персоналии по алфавиту
Новгородские посадники
Государство Рюрика
Персоналии:Новгородская республика
Военачальники Древней Руси
Военачальники X века
Прототипы литературных персонажей
Умершие в 1007 году